Василий Кухарский:
* Кухарский, Василий Феодосьевич (1918—1995) — советский музыковед.
 Кухарский, Василий (род. 1981) — украинский актёр.